Kerk en Zanen (wijk), een wijk van Alphen aan den Rijn
Kerk en Zanen (waterschap), een voormalige waterschap